Buckhart Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Buckhart Township (Christian County, Illinois)
 Buckhart Township (Fulton County, Illinois)